Municipio de Ridgeland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ridgeland (condado de Corson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Corson.
 Municipio de Ridgeland (condado de Iroquois, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Iroquois.